Gaza steht für:

 Gaza (Stadt) in den palästinensischen Autonomiegebieten
 Gazastreifen, Küstengebiet am östlichen Mittelmeer, palästinensisches Autonomiegebiet
 Gouvernement Gaza, Regierungsbezirk im Gazastreifen 
 Titularbistum Gaza
 Gaza (Iowa) in den USA
 Provinz Gaza in Mosambik
 Gaza (Königreich), ein Nguni-Reich im 19. Jahrhundert im heutigen Mosambik
 Gaza (Sogdien), antike Stadt in Sogdien, ca. 20 km südwestlich vom heutigen Chudschand in Tadschikistan
 Gaza (Artist), ein Künstlername des Dancehallmusikers Vybz Kartel
 Gaza (Band), US-amerikanische Grindcore-Band.
 Gaza (Stadtteil) Stadtteil in Portmore/Jamaica (nicht offiziell), Vybz Kartel lebt und arbeitet dort, die dortigen Bewohner und Ortskundigen nennen es „Gaza“
 Gaza (Herat), Stadt in der Provinz Herat, Afghanistan
 Gaza do Brasil, Spitzname der Favela Complexo do Alemão in Rio de Janeiro

Gaza ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Bernhard von Gaza (1881–1917), deutscher Ruderer
 Franz von Gazen genannt Gaza (1832–1906), preußischer Generalmajor 
 Hilarion von Gaza (291–371), christlicher Asket, Einsiedler und Heiliger
 Ida Jarcsek-Gaza (* 1947), rumänische Schauspielerin, Intendantin und Hochschullehrerin
 Nathan von Gaza (1643–1680), jüdischer Religionsphilosoph
 Prokopios von Gaza (465–528), spätantiker Sophist und Rhetoriker
 Sylke von Gaza (* 1966), deutsche Künstlerin
 Theodorus Gaza (lateinisch, auch Theodoros Gazes, ca. 1400–1475), griechischer Humanist
 Wilhelm von Gaza (eigentlich Wilhelm Philipp Emanuel von Gazen genannt Gaza; 1883–1936), deutscher Chirurg

Siehe auch:

 Gasa
 Ghaza Zigarettenhülsen- und Papierfabrik AG, 1918 mit Altesse fusioniert